André Benchetrit (1955-2009), écrivain français, auteur de romans et de livres pour la jeunesse ;
Jules Benchetrit (né en 1998), acteur français ;
Samuel Benchetrit (né en 1973), acteur, scénariste, réalisateur et écrivain français, auteur de romans et de pièces de théâtre, père du précédent.
  (né en 1998), joueur de tennis français.

Patronyme séfarade